Svjetsko prvenstvo u rukometu – Hrvatska 2009.

Kvalifikacije

Europa (14 Sudionika) 

Izravan nastup na svjetskom prvenstvu izborili su:
 kao domaćin
 kao aktualni svjetski prvak

Njima su se priključile tri najbolje ekipe s EP-a 2008 u Norveškoj (17-27 siječnja) koje se dotad nisu kvalificirale, a to su:
 kao Europski prvak 2008.
 kao treći s EP-a
 kao peti s EP-a

Dodatno će se još kvalificirati devet ekipa koji dolaze iz kvalifikacija.

U kvalifikacijama su se natjecali 21 ekipa iz Europe koji nisu sudjelovali na EP-u 2008 u Norveškoj. Igrali su u sedam skupina od 2. do 20. siječnja. Svaki pobjednik svoje skupine se kvalificirao za Play-off koji će se održati u lipnju 2008. godine. Tamo ih čeka 11 ekipa s EP-a koji se svojim plasmanom na EP-u nisu uspjeli kvalificirati za SP.

Skupina 1

Skupina 2

Skupina 3

Skupina 4

Skupina 5

Skupina 6

Skupina 7

Dodatne kvalifikacije 
U ovim dodatnim kvalifikacijama se sastaju sedam pobjednika skupina iz prvih kvalifikacija te 11 ekipa s EP-a koji se nisu uspjeli preko EP-a kvalificirati.

Afrika (3 Sudionika) 
Nastup na svjetskom prvenstvu izborile su tri najbolje plasirane ekipe s Afričkog prvenstva, održanog od 7. do 20. siječnja 2008 u Angoli:

Azija (3 sudionika) 
Nastup na svjetskom prvenstvu izborile su tri najbolje plasirane ekipe s Azijskog prvenstva, održanog od 17. do 25. veljače 2008. u Isfahanu, Iran:

Panamerička zona (3 Sudionika) 

Nastup na svjetskom prvenstvu izborile su tri najbolje plasirane ekipe s panameričkog prvenstva koje se održalo od 24. do 28. lipnja 2008. u Atlanti, SAD.

Oceanija (1 sudionik) 
Izlučni turnir održan je od 7. do 10. travnja 2008. u Wellingtonu, Novi Zeland. Nastup na svjetskom prvenstvu izborila je najboljeplasirana reprezentacija neovisne države na turniru:
 

Svjetsko prvenstvo u rukometu – Hrvatska 2009.